Arzberg se poate referi la: 

 Localități:
 orașul Arzberg din distriele Wunsiedel im Fichtelgebirge, landul Bavaria Germania
 comuna Arzberg din districtul Torgau-Oschatz, landul Saxonia, Germania
 comuna Arzberg din Stiria, Austria 
 satul Arzbach din comuna Waldbach, Stiria, Austria

 Vârfuri de munte:
 un vârf cu 612 m înălțime, situat lângă orașul Hersbruck, Bavaria 
 un vârf cu 500 m înălțime, situat în parcul national „Valea Râului Altmühl” (Naturpark Altmühltal) lângă orașul Beilngries, Bavaria

 Alte:
 denumirea unei mărci de porțelan, produsă în orașul Arzberg